Ibsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Ibsker (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm. 
 Sankt Ib, een heilige
 Sankt Ibs Kirke, de kerk in Ibsker